

Биструха — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область

Биструха — село, Абатський район, Тюменська область
 Биструха — село, Кочківський район, Новосибірська область